Населението на Испания през 2010 година е 45 989 016 души.

Структура 
(2008)
 0-14 години: 14,4% (мъже 3 423 861/жени 3 832 028)
 15-64 години: 69,1% (мъже 16 185 557/жени 15 683 433)
 65 над години: 16,5% (мъже 3 238 301/жени 4 394 624)

Коефициент на плодовитост 
 2010-1.47
 2009-1.39
 2008-1.46
 2007-1.4
 2006-1.38
 2005-1.35
 2004-1.33
 2003-1.31
 2002-1.26
 2001-1.24
 2000-1.23
 1999-1.19
 1998-1.16
 1997-1.18
 1996-1.16
 1995-1.17
 1994-1.2
 1993-1.27
 1992-1.32
 1991-1.33
 1990-1.36

Динамика

Прираст на населението

Естествен прираст

Етнически състав 
испанци – 70,6%, католонци – 18,3%, галисийци – 8,1%, баски – 2,4%, други – 0,6%.

Вижте също 
 Списък на страните по население
 Население на Европа